Mužská dvouhra Rolex Paris Masters 2019 probíhala na přelomu října a listopadu 2019. Do singlové soutěže pařížského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu AccorHotels Arena nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Z kvalifikace se probojovalo devět tenistů, z toho šest řádně po výhrách ve dvou kolech a zbylí tři jako tzv. šťastní poražení. Obhájcem titulu byl osmý nasazený Rus Karen Chačanov, kterého ve druhém kole vyřadil Němec Jan-Lennard Struff. Vzhledem ke ztrátě bodů vypadl Chačanov po skončení z první světové desítky.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finále za 68 minut zdolal 20letého Kanaďana Denise Shapovalova po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal páté turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Tím se na 5. příčce statistik otevřené éry vyrovnal Johnu McEnroeovi. V sérii Masters vybojoval třicátou čtvrtou trofej, a po Mutua Madrid Open druhou sezónní, čímž o jednu zaostával za lídrem pořadí Rafaelem Nadalem. Přes rekordní pátý vavřín z halového Paris Masters ztratil Djoković po roce pozici světové jedničky, na které jej vystřídal Nadal. Shapovalov hrající premiérové finále mastersu se po turnaji posunul na nové kariérní maximum, když mu ve vydání ze 4. listopadu 2019 patřila 15. příčka.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019